Printed Wiring Board  – circuito stampato
 Psychological Warfare Branch  – organismo del Governo militare anglo-americano attivo durante la liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo (1944-45)